Суркуль — топоним:

 Суркуль — село в Андроповском районе Ставропольского края.
 Суркуль — река в Ставропольском крае.
 Суркуль — остановочный пункт в Кочубеевском районе Ставропольского края.